Конгруентність ( — співрозмірний, відповідний).
 Конгруентність (психологія) — узгодженість інформації, одночасно переданої людиною вербальним і невербальним способом.
 Конгруентність (геометрія) — дві фігури конгруентні, якщо вони мають однакову форму та розмір.
 Конгруентність інституцій — близькість загальних тенденцій розвитку інститутів.
 Конгруентність (анатомія) — відповідність в формі суглобових поверхонь, яка забезпечується суглобовими менісками.
 Конгруентне плавлення — термін фізичної хімії, означаючий процес, при якому склад рідини збігається з її твердою фазою.